Janko in Metka je naslov več del:
 Janko in Metka (Grimm), ljudska pravljica bratov Grimm
 Janko in Metka (Seliškar), mladinska pustolovska povest Toneta Seliškarja